Adelaide Anne Procter – poetessa britannica
 Bryan Waller Procter – poeta inglese
 Emily Procter – attrice statunitense
 Nicholas Procter Burgh – ingegnere britannico
 William Procter Remington – lunghista, ostacolista e vescovo anglicano statunitense